Waterstad (Boedapest), een wijk in Boedapest
 een wijk in ontwikkeling in Goes, die echter is omgedoopt in Goese Schans